Канада может означать:
 Канада — государство, второе в мире по площади после России, занимает север Северной Америки.
 Канада (провинция) была британской колонией в Северной Америке с 1841 по 1867 год.
 Английская Канада представляет и политически обозначает англоязычную часть Канады.
 Французская Канада представляет совокупность провинций и культурных областей в Канаде, где говорят на французском языке.
 Нижняя Канада — провинция Британской империи, созданная Конституционным актом 1791 в провинции Квебек.
 Верхняя Канада — провинция Британской империи, созданная Конституционным актом 1791.
 Канада (Новая Франция) — самая населённая область Новой Франции во французской колониальной империи новейшего времени.

Фамилия 
 Канада, Семён (род. 1954) — советский, украинский и российский певец, продюсер и композитор.
 Канада, Ясумаса (1949—2020) — японский математик.

Название 
 Канада — ежедневная монреальская газета, выпускавшаяся с 4 апреля 1903 по 7 ноября 1954.
 HMS Canada — три британских корабля, последовательно названных в честь британского владения Канада.

Иное 
 Канада (мыслитель) — древнеиндийский философ.
 Канада — персонаж аниме «Axis Powers Hetalia».
 Канада ( — порядок букв в корейском алфавите

См. также 
 Канада-малья, главный трофей финского хоккейного чемпионата — СМ-лиги, вручаемый победителю плей-офф.
 O Canada — государственный гимн Канады.
 Bell Canada Entreprises или BCE (TSX: BCE, NYSE: BCE) — основная компания дальней связи Канады.
 Air Canada (код IATA: AC; код ICAO: ACA) — государственная авиационная компания Канады.
Каннада (значения)
Канада Никольская